|-
| 166201 - ||  || 11 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166202 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166203 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166204 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166205 - ||  || 12 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166206 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166207 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166208 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166209 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166210 - ||  || 13 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166211 - ||  || 14 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166212 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166213 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166214 - ||  || 13 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166215 - ||  || 14 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166216 - ||  || 14 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166217 - ||  || 15 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166218 - ||  || 15 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166219 - ||  || 15 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166220 - ||  || 15 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166221 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166222 - ||  || 20 martie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 166223 - ||  || 23 martie 2002 || Nogales || 
|-
| 166224 - ||  || 16 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166225 - ||  || 16 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166226 - ||  || 16 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166227 - ||  || 16 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166228 - ||  || 16 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166229 Palanga ||  || 17 martie 2002 ||  || 
|-
| 166230 - ||  || 17 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166231 - ||  || 18 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166232 - ||  || 19 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166233 - ||  || 20 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166234 - ||  || 20 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166235 - ||  || 20 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166236 - ||  || 20 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166237 - ||  || 20 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166238 - ||  || 20 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166239 - ||  || 31 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166240 - ||  || 16 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166241 - ||  || 15 aprilie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 166242 - ||  || 15 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166243 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166244 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166245 - ||  || 15 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166246 - ||  || 15 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166247 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166248 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166249 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166250 - ||  || 15 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166251 - ||  || 15 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166252 - ||  || 13 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166253 - ||  || 15 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166254 - ||  || 1 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166255 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166256 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166257 - ||  || 5 aprilie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166258 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166259 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166260 - ||  || 8 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166261 - ||  || 8 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166262 - ||  || 8 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166263 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166264 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166265 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166266 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166267 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166268 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166269 - ||  || 8 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166270 - ||  || 8 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166271 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166272 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166273 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166274 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166275 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166276 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166277 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166278 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166279 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166280 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166281 - ||  || 12 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166282 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166283 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166284 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166285 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166286 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166287 - ||  || 12 aprilie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166288 - ||  || 15 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166289 - ||  || 14 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166290 - ||  || 16 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166291 - ||  || 17 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166292 - ||  || 17 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166293 - ||  || 18 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166294 - ||  || 18 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166295 - ||  || 3 mai 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166296 - ||  || 3 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166297 - ||  || 5 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 166298 - ||  || 6 mai 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166299 - ||  || 6 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166300 - ||  || 4 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-